Catawba ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Catawba (Florida), Ort im Citrus County, Florida
 Catawba (Kentucky), Ort im Pendleton County, Kentucky
 Catawba (New Jersey), Ort im Atlantic County, New Jersey
 Catawba (New York), Ort im Caldwell County, New York
 Catawba (North Carolina), Ort im Catawba County, North Carolina
 Catawba (Ohio), Ort im Clark County, Ohio
 Catawba (South Carolina), Ort im York County, South Carolina
 Catawba (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Roanoke County, Virginia 
 Catawba (West Virginia), Ort im Marion County, West Virginia
 Catawba (Wisconsin), Ort im Price County, Wisconsin
 Catawba (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin
 Catawba Heights, Ort im Gaston County, North Carolina
 Catawba Island Township, Verwaltungseinheit im Ottawa County, Ohio
 Catawba Station, Ort im Champaign County, Ohio
 Catawba County, Verwaltungseinheit in North Carolina

Sonstiges:

 Catawba, Stamm der Amerikanischen Ureinwohner
 Catawba (Rebsorte), eine rote Rebsorte
 Kernkraftwerk Catawba

im NRHP gelistete Objekte:

 Catawba County Courthouse, in Newton, North Carolina, ID-Nr. 79001690
 Catawba Historic District, in Catawba, North Carolina, ID-Nr. 86000893
 Catawba Island Wine Company, in Port Clinton, Ohio, ID-Nr. 83002019